Le ministère de l'Administration locale () est le département ministériel du gouvernement yéménite chargé de veiller au bon fonctionnement des administrations locales dans le pays.

Missions et attributions

Organisation

Effectifs

Liste des ministres

Notes et références

Voir aussi 
 Cabinet du Yémen

Ministère yéménite